De Servische voetbalclub FK Čukarički speelt sinds 1996 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Čukarički

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Servië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Čukarički
FK Čukarički